Sociedad Anónima steht für:

* Sociedad Anónima (Argentinien)
 Sociedad Anónima (Chile)
 Sociedad Anónima (Peru)
 Sociedad Anónima (Kolumbien)
 Sociedad Anónima (Spanien)
 Sociedad Anónima (Uruguay)
 Sociedad Anónima (Panama)

Siehe auch:
 Sociedade Anônima (Brasilien)
 Sociedade Anónima (Portugal)
 Société anonyme